David Horler – musicista inglese, fratello di David Horler
 John Horler – musicista inglese, fratello di John Horler
 Natalie Horler – cantante tedesca
 Sacha Horler – attrice australiana
 Sydney Horler – scrittrice britannica